Pisces kan syfta på

 Pisces (djur) – en orankad grupp vattenlevande ryggradsdjur med fenor
 Fiskarna (stjärnbild) – en ganska ljussvag stjärnbild på ekliptikan som inrymmer vårdagjämningspunkten